Žabljak ist der Name mehrerer Orte in Südosteuropa:

 in der Gemeinde Livno in Bosnien-Herzegowina, siehe Žabljak (Livno)
 in der Gemeinde Doboj in Bosnien-Herzegowina, siehe Žabljak (Usora)
 bei Bjelovar in Kroatien, siehe Žabljak (Bjelovar)
 bei Barilović in Kroatien, siehe Žabljak (Barilović)
 eines Wintersportzentrums am Durmitor, Montenegro; siehe  Žabljak (Montenegro)
 einer verlassenen Festung am Shkodrasee, Montenegro; siehe Žabljak Crnojevića